Ziesenis ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Ziesenis (Maria Elisbeth Ziesenis; verheiratete Lampe; 1744–1796), deutsche Bildnis- und Miniaturmalerin
 Rudolf Ziesenis (1883–1959), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Zieseniss